Сара Бабиш кызы Гадимова (; ) — известная азербайджанская ханенде. Народная артистка Азербайджанской ССР (1963).

Биография 
Сара Гадимова родилась в городе Баку 31 мая 1922. Предки Гадимовой были родом из агдамского села Абдалгюлаблы.
 
В 1941 году она окончила Бакинскую музыкальную академию. В 1943 окончила техникум им. А. Зейналлы. Наставниками ханенде были Сеид Шушинский, Хан Шушинский и Гусейнкули Сарабский.

Трудовую деятельность начала как солистка Государственной филармонии им. Магомаева. С 1978 по 2003 солистка объединения «Азконцерт». Ею были мастерски исполнены такие мугамы, как Баяты-Шираз, Гатар, Шур, Шахназ, Махур-хинди, Сегях и многие другие.

Также Гадимова выступала в Азербайджанском театре оперы и балета, она исполняла роли Лейли и Асли.

В 1965 году ханенде попала в автокатастрофу.

Ушла из жизни 12 мая 2005 года после продолжительной болезни.

Личная жизнь 
Сын — певец Акиф Исламзаде.

Свояченица известного ханенде Гаджибаба Гусейнова.

Награды 
 Народная артистка Азербайджанской ССР (1963)
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1954)
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Орден «Слава» (Азербайджан) (31 мая 1997)

Роли в театре 
 Опера «Лейли и Меджнун» — Лейли
 Опера «Эсли и Керам» — Эсли
 Опера «Ашик Кериб» — Шахсенам

Фильмография 
 Сара Гядимова (фильм, 2003)

Примечания 

Ханенде
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку